Gobiceratops — род цератопсов из верхнего мела Монголии. На основе черепа, длина которого составляет 3,5 см (1,4 дюйма), найденного в Южной Монголии, было сделано заключение, что останки принадлежали молодой особи. Gobiceratops был описан в 2008 году В. Алифановым. Типовым и единственным видом является G. minutus. Учёные полагают, что Gobiceratops тесно связан с родами Platyceratops и Lamaceratops, которых включают в семейство Bagaceratopsidae, где сам багацератопс находится в базальной позиции.

Примечания 

Монотипические роды архозавров
Динозавры мелового периода
Динозавры Азии
Фоссилии, описанные в 2008 году
Цератопсы